Louis-Pierre Baltard, architecte, graveur et peintre français (1764-1846) 
 Victor Baltard, architecte, fils de Louis-Pierre Baltard (1805-1874)

Autre 
 Le pavillon Baltard, ancienne halle construite par ce dernier devenue une salle de spectacle à Nogent-sur-Marne

Voir aussi